Thomas Lyttelton – angielski polityk, parlamentarzysta z Coventry (1450)
 Thomas Lyttelton (1593–1650) – angielski szlachcic i oficer, 1. baronet Lyttelton of Frankley
 Thomas Lyttelton (1686–1751) – brytyjski szlachcic i polityk, parlamentarzysta z Worcestershire i Camelford, 4. baronet Lyttelton of Frankley
 Thomas Lyttelton (1744–1779) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Bewdley, 2. baron Lyttelton, 6. baronet Lyttelton of Frankley
 Thomas Lyttelton (ur. 1953) – brytyjski arystokrata i polityk, par, 3. wicehrabia Chandos, baron Lyttelton of Aldershot